Houve duas grandes batalhas travadas em Poitiers:

Batalha de Poitiers (732) (chamada de Batalha de Tours pela historiografia de língua inglesa), travada entre os Francos de Carlos Martel e os Muçulmanos de Abderramão a 10 de Outubro de 732;
Batalha de Poitiers (1356) (também chamada Batalha de Maupertuis), travada entre a França e a Inglaterra no quadro da Guerra dos Cem Anos, a 19 de Setembro de 1356.

Desambiguações de guerras e batalhas